Heidelberg-Altstadt kann stehen für

 Heidelberger Altstadt die Altstadt von Heidelberg
 Bahnhof Heidelberg Altstadt den Bahnhof Heidelberg-Altstadt (seit 2008 – vorher Karlstorbahnhof)